No Limit, in lingua inglese significa "nessun limite".

 No Limit – variante del gioco del Poker

Musica 
No Limit Records – casa discografica statunitense fondata dal rapper Master P
 No Limit – singolo del duo olandese 2 Unlimited del 1993, dall'album No Limits
 No Limit – singolo dei beFour del 2009
 No Limit – singolo di Usher e Young Thug del 2016
 No Limit – singolo di G-Eazy, Cardi B e ASAP Rocky del 2017

Cinema e televisione
No Limit – film del 1931 diretto da Frank Tuttle
No Limit – film del 1935 diretto da Monty Banks
No Limit – film del 2011 diretto da Huayang Fu
 No Limit – serie televisiva francese del 2012

Pagine correlate 
No Limits